John McClean est un nom pouvant désigner:

 (1914-1978), prélat catholique anglais
 (1813-1873), ingénieur et homme politique britannique

Voir aussi

John McClane, personnage interprété par Bruce Willis dans Piège de cristal

McClean, John